Банкер () — американская и английская фамилия:

 Банкер, Деннис (1861—1890) — американский художник.
 Банкер, Клайв (род. 1946) — британский рок-барабанщик.
 Банкер, Эдвард (1933—2005) — американский писатель, сценарист, актёр.
 Банкер, Эмили (1861/62 — 1897) — популярная актриса XIX века, выступавшая в театрах Северной Америки в 1880-х и 90-х годах.
 Чанг и Энг Банкеры (1811—1874) — сиамские близнецы.

См. также 
 Бункер